Анадолу Ефес С.К. е турски баскетболен отбор. Основан е през 1976 г., което го прави най-старият действащ отбор в турското първенство. Тимът е 15-кратен шампион на Турция, 12-кратен носител на Купата на Турция и двукратен победител в Евролигата.

История

Имена 
 Ефес Пилзен (1976 – 2011)
 Анадолу Ефес (2011 – )

Състав

Домашни състезания 
 Турска Суперлига
 Победители (15) (рекорд): 1978 – 79, 1982 – 83, 1983 – 84, 1991 – 92, 1992 – 93, 1993 – 94, 1995 – 96, 1996 – 97, 2001 – 02, 2002 – 03, 2003 – 04, 2004 – 05 , 2008 – 09, 2018 – 19,2020 – 21
 Подгласници (11): 1985 – 86, 1997 – 98, 1998 – 99, 1999 – 00, 2000 – 01, 2005– 06, 2006 – 07, 2009 – 10, 2011 – 12, 2014 – 15, 2015 – 16
 Купа на Турция
 Победители (12) (запис): 1993 – 94, 1995 – 96, 1996 – 97, 1997 – 98, 2000 – 01, 2001 – 02, 2005 – 06, 2006 – 07, 2008 – 09, 2014 – 15, 2018, 2022
 Подгласници (4): 2003 – 04, 2013 – 14,2017, 2019
 Президентска купа на Турция
 Победители (12) (рекорд): 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019
 Подгласници (11): 1994, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2016

Европейски състезания 
 'Евролига''
 Победители (2): 2020 – 21, 2021 – 22
 Подгласници (1): 2018 – 19
 3-то място (2): 1999 – 00, 2000 – 01
 Final Four (5): 2000, 2001, 2019, 2021] , 2022
 Сапорта къп (несъществуващ)
 Подгласници (1): 1992 – 93
 Корач Къп (несъществуващ)
 Победители (1)''': 1995 – 96

Известни баскетболисти 
  Мирсад Турджан
  Мехмед Окур
  Хедо Тюркоглу
  Чеди Осман
  Фуркан Коркмаз
  Черем Чунджери
  Ерсан Илясова
  Петър Наумовски
  Дарио Шарич
  Зоран Планинич
  Крунослав Симон
  Тома Ертел
  Предраг Дробняк
  Игор Ракочевич
  Саша Вуячич
  Зоран Драгич
  Маркъс Браун
  Трейджън Лангдън
  Дрю Никълъс
  Сони Уиймс
 / Хенри Домеркант

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 В сайта на Евролигата

Турски баскетболни отбори
Анадолу Ефес С.К.